Саруханя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Саруханян, Владимир Гникович (род. 1989) — армянский и российский боксёр.
 Саруханян, Гаяне Жораевна (род. 1960) — бывший депутат парламента Армении.
 Саруханян, Эдуард Иосифович (род. 1940) — доктор географических наук, океанолог.

См. также 
 Саруханянц, Эрнест Эдуардович (род. 1971) — российский футболист.
 Саруханов
 Саруханогуллары